Loxosomella — рід внутрішньопорошицевих тварин родини Loxosomatidae.

Опис 
Поодинокі, неколоніальні камптозої. Зазвичай сягають 0,1-0,6 мм завдовжки, але окремі глибоководні види можуть сягати 4 мм. Ведуть сидячий спосіб життя прикріплюючись до субстрату або морських тварин (кнідарій, мшанок, поліхет, голокошкірих, молюсків та ін.). Тіло складається з чашечки і стебла, які не чітко розмежовані, і перехід між ними поступовий. Для представників цього роду характерно, що стебло має залозу, яка виділяє секрет для прикріплення до субстрату. Розмножуються брунькуванням.

Види 

 Loxosomella aeropsis
 Loxosomella akkeshiense
 Loxosomella alatum
 Loxosomella aloxiata
 Loxosomella antarctica
 Loxosomella antedonis
 Loxosomella antis
 Loxosomella aripes
 Loxosomella atkinsae
 Loxosomella bifida
 Loxosomella bilocata
 Loxosomella bocki
 Loxosomella breve
 Loxosomella brucei
 Loxosomella brumpti
 Loxosomella circulare
 Loxosomella cirriferum
 Loxosomella claviformis
 Loxosomella cochlear
 Loxosomella compressa
 Loxosomella constrictum
 Loxosomella crassicauda
 Loxosomella cricketae
 Loxosomella cyatiformis
 Loxosomella diopatricola
 Loxosomella discopoda
 Loxosomella ditadii
 Loxosomella elegans
 Loxosomella fagei
 Loxosomella fauveli
 Loxosomella follicola
 Loxosomella gautieri
 Loxosomella glandulifera
 Loxosomella globosa
 Loxosomella harmeri
 Loxosomella hispida
 Loxosomella illota
 Loxosomella intragemmata
 Loxosomella kindal
 Loxosomella lappa
 Loxosomella lecythifera
 Loxosomella leptoclini
 Loxosomella lineata
 Loxosomella macginitieorum
 Loxosomella malakhovi
 Loxosomella marisalbi
 Loxosomella marsypos
 Loxosomella minuta
 Loxosomella monocera
 Loxosomella mortenseni
 Loxosomella murmanica
 Loxosomella museriensis
 Loxosomella neapolitanum
 Loxosomella nitschei
 Loxosomella nordgaardi
 Loxosomella obesa
 Loxosomella olei
 Loxosomella ornata
 Loxosomella parvipes
 Loxosomella pes
 Loxosomella phascolosomata
 Loxosomella polita
 Loxosomella prenanti
 Loxosomella profundorum
 Loxosomella pusillum
 Loxosomella raja
 Loxosomella sawayai
 Loxosomella scaura
 Loxosomella schizugawaense
 Loxosomella seiryoini
 Loxosomella sextentaculata
 Loxosomella similis
 Loxosomella stomatophora
 Loxosomella studiosorum
 Loxosomella subsessile
 Loxosomella teissieri
 Loxosomella tethyae
 Loxosomella tonsoria
 Loxosomella triangularis
 Loxosomella varians
 Loxosomella velatum
 Loxosomella vivipara
 Loxosomella worki
 Loxosomella zima

Примітки 

Внутрішньопорошицеві
Роди тварин